est un genre éteint d'amphibiens temnospondyles, faisant partie de la famille des Lydekkerinidae. Les fossiles datent du Trias inférieur et ont été recueillis en Afrique du Sud et en Australie.

L'espèce type , a été décrite pour la première fois en 1889.

Description 
Alors que la plupart des stéréospondyles étaient semi-aquatiques, Lydekkerina était exclusivement terrestre.

Cladogramme des Stereospondyli

Article connexe 
Listes des genres d'amphibiens préhistoriques

Notes et références

Références taxinomiques 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Trias
Vertébré du Trias inférieur
Paléontologie en Afrique du Sud
Paléontologie en Australie
Taxon fossile décrit en 1915
Taxon fossile décrit par Robert Broom
Espèce décrite en 1915
Stereospondyli